Ханос () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Janos относится к названию племёни индейцев, населявших этот регион в прошлом.

Площадь муниципалитета равна 7413 км², что составляет 3 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2190 метров, расположена в поселении Лос-Асулес.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на востоке с Асенсьоном и Нуэво-Касас-Грандесом, на юге с Касас-Грандесом, а также на западе граничит с другим штатом Мексики — Сонорой, а на севере проходит государственная граница с Соединёнными Штатами Америки.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1825 году, в его состав входит 151 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 50,3 %, промышленность и строительство — 19,7 %, сфера обслуживания и туризма — 28,9 %, прочее — 4,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,2 %;
 водоснабжение: 98,6 %;
 водоотведение: 83,7 %.

Фотографии

Источники

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа